«Don't Give Me Names»— другий студійний альбом німецького гурту «Guano Apes», який був виданий у 2000 році.
Всі пісні написані гуртом «Guano Apes», крім «Big in Japan», яка була написана учасниками гурту «Alphaville».

Композиції 

 «Innocent Greed» — 3:51
 «No Speech» — 3:30
 «Big in Japan» — 2:49
 «Money & Milk» — 2:39
 «Living in a Lie» — 4:33
 «Dödel Up» — 3:38
 «I Want It» — 3:19
 «Heaven» — 4:59
 «Mine All Mine» — 3:49
 «Too Close to Leave» — 3:33
 «Gogan» — 2:48
 «Anne Claire» — 5:37

Бонуси 

Разом з звичайним релізом альбому, також був виданий, лімітованним тиражем, варіант з трьома додатковими треками: оригинальним «Ain't Got Time» та двома акустичними версіями пісень «Living in a Lie» і «Anne Claire».

Музиканти 

 Сандра Насич — вокал
 Генінґ Румінеп — гітари
 Стефан Уде — бас-гітара
 Деніс Пошвата — барабани, вокал

Музичні альбоми 2000
Альбоми Guano Apes
Англомовні музичні альбоми
Альбоми альтернативного року